Cayo Julio César puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Julio César, dictador de la República romana.
 Cayo Julio César (abuelo de Julio César), abuelo de Julio César.
 Cayo Julio César (Calígula), el emperador Calígula.
 Cayo Julio César (pretor), padre de Julio César.
 Cayo Julio César Estrabón Vopisco, candidato al consulado en el año 88 a. C.
 Cayo Julio César Octaviano, emperador de Roma con el nombre de Augusto.

En la ficción:

 Cayo Julio César (personaje de Roma), personaje de la serie Roma.